2.0 steht für:
 2.0, Album (2013) von 98 Degrees
 2.0, Album (2015) von Big Data (Band)
 2.0, EP (2015) von La-Ventura
 2.0, eine Versionsnummer

Siehe auch:
 Web 2.0